Burg Obama ist der Name folgender Burgen:

* Burg Obama (Fukui), Präfektur Fukui, Japan
 Burg Obama (Mutsu), Präfektur Fukushima, Japan